Het ATP-toernooi van Brisbane 2010 (met de officiële naam Brisbane International 2010) werd gespeeld van 3 tot en met 10 januari 2010. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen in de Australische stad Brisbane. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het nieuwe ATP-seizoen inluidden.

De titelverdediger Radek Štěpánek, die in 2009 de finale van Fernando Verdasco won, was aanwezig om zijn titel te verdedigen en was tweede reekshoofd. Het toernooi werd gewonnen door het eerste reekshoofd, Andy Roddick, die in de finale titelverdediger Radek Štěpánek versloeg met tweemaal 7-6.

Het dubbelspel werd gewonnen door het Franse duo Jérémy Chardy en Marc Gicquel. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste duo Lukáš Dlouhý en Leander Paes met 6-3, 7-6.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane